Comitatul Pendleton sau Pendleton County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Pendleton County, Kentucky 
 Pendleton County, West Virginia